

Піляшкув — село в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Піляшкув — село в гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства